Woude ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth van der Woude (1657–1694), niederländische Reisende und Autorin
 Johanna van Woude (1853–1904), niederländische Schriftstellerin
 Marc van der Woude (* 1960), niederländischer Jurist und Richter am Gericht der Europäischen Union
 Willem van der Woude (1876–1974), niederländischer Mathematiker